Сен-Кристо́ф, Сен-Крістоф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 60 км на північний схід від Ліможа, 8 км на південь від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 59 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 139,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Кристоф на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кристоф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез